Анато́лий Ба́рдин:
 Бардин, Анатолий Фёдорович (1956—2017) — судья международной категории, хоккейный менеджер.
 Бардин, Анатолий Юрьевич (1955—2010) — советский, российский дирижёр, профессор, народный артист Российской Федерации.